Бальтар — многозначный термин испанского происхождения.

География 
 Бальтар — муниципалитет в Испании, в провинции Оренсе.

Фамилия 
 Бальтар, Луи-Пьер (1764—1846) — французский архитектор и гравёр.
 Его сын Бальтар, Виктор (1805—1874) — парижский архитектор.

Примечания